Paul Loeb van Zuilenburg (1926-2017),  Nederlands-Zuid-Afrikaans componist, muziekpedagoog, dirigent en pianist
 Paul Loeb van Zuilenburg (1966), Zuid-Afrikaans componist, dirigent en trompettist en zoon van bovenstaande